Nivat ist der Familienname folgender Personen:
 Georges Nivat (* 1935), französischer Slawist
 Maurice Nivat (1937–2017), französischer Informatiker